A FFAS President's Cup  é o principal torneio eliminatório de futebol de Samoa Americana.

Campeões
2010: Vailoatai Youth 3-2 Lion Heart (pro)
2011: não houve
2012: Taputimu Youth 1-0 Lion Heart
2013: FC SKBC 3-2 Taputimu Youth
2014: Utulei Youth 2-1 Lion Heart

Ligações externas 
American Samoa - Lista de campeões da Copa RSSSF.com

Copas nacionais de futebol
Competições nacionais de futebol da Oceania
Futebol da Samoa Americana